Christophe Guenot, född den 7 januari 1979 i Saint-Rémy, Frankrike, är en fransk brottare som tog OS-brons i welterviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 2008 i Peking. Han är bror till Steeve Guenot som tog OS-guld i lättviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 2008

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
 http://pekin.franceolympique.com/pekin/athletes/6/guenot-10466.html

Franska brottare
Franska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Frankrike
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 2008
Män
Födda 1979
Levande personer